ETH Bioenergia, foi uma empresa do grupo Odebrecht criada em 2007 para atuar no mercado de produção e comercialização de biocombustíveis, especialmente bioetanol. Em outubro de 2007 a Sojitz Corporation comprou 33,3% da parcipação na empresa.

Em 2013, mudou seu nome para Odebrecht Agroindustrial.

Ligações externas 
Site da empresa

Empresas produtoras de bioetanol extintas do Brasil
Empresas extintas do Brasil
Novonor
Empresas fundadas em 2007
Empresas extintas em 2013